Intrepid je lahko:
HMS Intrepid
USS Intrepid
razred vesoljskih ladij intrepid 
Chevrolet Intrepid
Dodge Intrepid